Олексій Бяконт, Митрополит Олексі́й (у миру Єлевферій Федорович Бяконт; †12 лютого 1378) — Митрополит Київський і всієї Русі у Московському князівстві.
 Федір Бяконт — московський боярин XIV століття.